Pader kan verwijzen naar:
 Pader (district), een district in Oeganda
 Pader (stad), de hoofdstad van het gelijknamige Oegandese district
 Pader (rivier), een rivier in Duitsland